Gardejki ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Gardejki (Grunwald), untergegangener Ort in der Gmina Grunwald, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Görschen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jezioro Gardejki, Binnensee in der Gmina Dąbrówno, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gardiener See, Kreis Neidenburg, Ostpreußen

Siehe auch: Gordejki